Pleše steht für:

 Pleše, eine Gemeinde in Tschechien

Pleše ist der Familienname folgender Personen:

 David Pleše (* 1983), slowenischer Duathlet und Triathlet
 Zlatko Pleše (* 1958), kroatischer Religionswissenschaftler